Isabella Charlotte van Nassau-Dietz (Leeuwarden, 22 januari 1692 – Slot Dillenburg (Dillenburg), 18 september 1757) was een dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. 

Isabella Charlotte huwde op 15 april 1725 op het Slot Oranienstein te Diez met Christiaan van Nassau-Dillenburg, de laatste vorst van Nassau-Dillenburg. Omdat het huwelijk kinderloos bleef en er geen andere mannelijke familieleden waren, stierf de tak Nassau-Dillenburg uit. Willem IV van Oranje-Nassau, een neef van Isabella Charlotte, volgde haar man op doordat Nassau-Dillenburg toeviel aan Nassau-Dietz.

Isabella Charlotte werd na haar dood in de kerk van Herborn bijgezet in een speciaal voor haar gemaakte sarcofaag.

Huis Nassau-Dietz
Nassau-Dietz, Isabella